San Nicolás de los Arroyos (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië